Лёвенвольде, Фри́дрих:
 Лёвенвольде, Фридрих Иоганн (1776—1832) — лифляндский ландмаршал (1827—1830).
 Лёвенвольде, Фридрих Казимир (1692—1769) — русский посол в Речи Посполитой, генерал от кавалерии имперской службы.